Cieki w Polsce
 Zająców Potok – potok, dopływ Dzianiskiego Potoku
 Zająców Potok – potok, dopływ Bystrej

Przypisy